Lötsjön kan syfta på:

Lötsjön, Almunge – en sjö söder om Länna i Uppsala kommun i Uppland
Lötsjön, Sundbyberg – en insjö i Sundbybergs kommun
Lötsjön, Småland – en sjö i Västerviks kommun i Småland
Lötsjön (musikgrupp) – ett akustiskt band bildat 1972 i Sundbyberg

Se även
 Lötsjön-Golfängarna – ett naturreservat i Sundbybergs kommun